Villa Meda – villa storica situata a Canzo, in provincia di Como
 Villa Meda – villa storica situata a Corbetta, in provincia di Milano